Claudius Dornier (1884-1969), est un ingénieur aéronautique allemand, constructeur d'avions et créateur éponyme de la société Dornier.

Divers 
 Dornier, est une entreprise allemande de construction aéronautique.
Patronyme germanique